Сільвія Солер Еспіноза (, ; нар. 19 листопада 1987) — колишня іспанська тенісистка.
Здобула п'ять одиночних та три парні титули туру ITF, один парний туру WTA.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 54 місце досягла 21 травня 2012, парну — 39 місце — 28 квітня 2014 року.
В Кубку Федерації рахунок перемог-поразок становить 4–11.
Завершила кар'єру 2020 року.

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (2 поразки)

Парний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Фінал WTA 125 series

Парний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 10 (5 титулів, 5 поразок)

Парний розряд: 8 (2 титули, 6 поразок)

Примітки

Посилання 

 
 
 

Народились 1987
Іспанські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Уродженці Ельче